Digitoramispora är ett släkte av svampar. Digitoramispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Digitoramispora